Slovenija:
Zagorica (Dobrepolje, Slovenija)
Zagorica (Kamnik, Slovenija)
Zagorica (Litija, Slovenija)
Zagorica (Mirna, Slovenija)
Zagorica pri Čatežu
Zagorica pri Dobrniču
Zagorica pri Velikem Gabru
Zagorica pri Dolskem

Srbija:
Zagorica (Topola, Srbija)